L'université professionnelle d'Afrique (UPA), est une association  à but non lucratif  dont l'objet est de fédérer des écoles et instituts de formation initiale et continue, des laboratoires de recherche notamment en matière de recherche opérationnelle et inductive en sciences de gestion et en sciences humaines et sociales. Elle regroupe des d'établissements d'enseignement supérieur libre situés dans les villes de Pointe-Noire, Brazzaville (République du Congo) et de Kinshasa (République démocratique du Congo).  Elle s'est fixé comme mission de développer un projet éducatif innovant reposant sur l'alternance école-entreprise et la recherche de l'employabilité des jeunes.  

Soucieuse de répondre aux attentes en ce qui concerne les compétences des entreprises congolaises, l'Université Professionnelle d'Afrique propose différentes formations au management, aux ressources humaines, à l'expertise comptable et aux activités portuaires qui correspondent parfaitement des acteurs économiques dans lesquels elle est implantée. 

Membre fondateur de l'Association des DRH au Congo, elle est également un fervent défenseur des valeurs de la Francophonie.

Histoire 

Observant la nécessité de détecter, former et fidéliser les jeunes talents et futurs cadres des entreprises congolaises,  mais également de lutter contre la « fuite des cerveaux », les fondateurs de l'UPA ont, dans un premier temps mis en œuvre un projet d'école de management reposant exclusivement sur l'alternance école/entreprise. 

En 2004, le projet éducatif prend forme avec l'ouverture de la  de l'EMBA (Executive MBA)puis, deux filières de formation initiale (gestion de l'entreprise et bancassurance) voient le jour. Les filières « expertise comptable » et « management des opérations logistiques et portuaires » seront ensuite créées en 2006.

En 2006, la Haute école Léonard de Vinci de Brazzaville intègre l'UPA, en 2011, un nouveau membre, l'E.S.M.K. vient rejoindre l'U.P.A. 

Initialement filiale de DGC (Diriger-Gérer-Communiquer) France, l'U.P.A. bénéficie d'un partenariat avec le Groupe ESG de Paris qui offre la possibilité, aux étudiants de Bachelor et de EMBA, de préparer un double diplôme dans les domaines du management, des ressources humaines, de l'audit et du contrôle de gestion et de la gouvernance d'entreprise. Le EMBA proposé par l'ESG est classé  parmi les meilleurs de France par SMBG. 

Les deux composantes de Pointe-Noire (et Brazzaville) et de Kinshasa bénéficient de l'agrément de leur Ministère de tutelle respectif.

Formations 

L'université professionnelle d'Afrique propose des programmes de formation en initial et en Executive Education.

Programmes en formation initiale 

 Bachelor en management de l'entreprise, BAC+3 -180 ECTS
 Bachelor en commercialisation des produits de la Bancassurance, BAC+3 -180 ECTS Bachelor en management des opérations logistiques et portuaires, BAC+3 -180 ECTS 
 Bachelor en analyse financière et préparation au DCG, BAC+3 -180 ECTS

DGC Polytech

Propose des cursus en 3 ans avec des Licences professionnelles congolaises dans les métiers du pétrole et du minier. Des discussions sont en cours avec l’ENSG (École de géologie) de Nancy afin de préparer des techniciens supérieurs dans ces domaines. Une poursuite d’étude est d'ores et déjà mise en place afin de préparer certains des lauréats aux métiers de l’ingénieur.

Programmes pour cadres et dirigeants 

 L'Executive MBA UPA se déroule sur 20 mois, à raison de 3 jours/2 mois, avec 3 spécialités Management, Ressources humaines et relations sociales et Audit et contrôle de gestion dans l'environnement OHADA.
 Les programmes de formation continue (RH, Gestion financière, Marketing, Intelligence économique, Management, Leadership) en intra et inter entreprise. Ces programmes sont conçus à la suite d'une demande précise des entreprises.
 L'executive DBA (programme doctoral) destiné aux cadres désireux de produire et de faire de la recherche en sciences du management un levier de développement pour les deux Congos.

Dans le cadre de la recherche, un accent particulier est mis sur le développement de la Responsabilité Sociale/Sociétale des Entreprises (RSE) avec l'organisation d'un colloque annuel. Le premier qui se tenait en 2012 à Kinshasa, sous la direction scientifique de Jean-Marie Peretti, président de l'Institut International de l'Audit Social, a rassemblé près d'une centaine de professionnels et d'enseignants-chercheurs. En 2013 à Pointe-Noire, le thème de la RSE et de la compétitivité des entreprises africaines a mobilisé chefs d'entreprise et universitaires. Le prochain colloque est prévu en  à Brazzaville.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Université en république du Congo
Université en république démocratique du Congo